Mitscha-Märheim ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Mitscha-Märheim (1900–1976), österreichischer Prähistoriker, Mittelalterarchäologe und Gutsbesitzer.
 Josef Mitscha-Märheim (1828–1907), Jurist, Bankfachmann und Politiker